Stylomesus är ett släkte av kräftdjur. Stylomesus ingår i familjen Ischnomesidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Stylomesus